Huddle steht für:

 Huddle, Fachbegriff im American Football und im Canadian Football
 Huddle (Zeitschrift), American-Football-Fachzeitschrift
 Huddle Rocks, Rifffelsen im Archipel der Biscoe-Inseln, Antarktis

Huddle ist der Familienname folgender Personen:
 Molly Huddle (* 1984), US-amerikanische Langstreckenläuferin
 Paul Huddle (* 1962), US-amerikanischer Triathlet